Burgarella ist der Familienname folgender Personen:

 Agostino Burgarella (1823–1892), sizilianischer Geschäftsmann
 Filippo Burgarella (1948–2017), italienischer Mittelalterhistoriker und Byzantinist